Boccaccio se poate referi la:

Boccaccio, poet și umanist italian
Boccaccio, operetă de Franz von Suppé